Taipan – genere di serpenti
 Tai-Pan – termine cantonese che indica una figura di uomo d'affari o imprenditore
 Tai-Pan – romanzo di James Clavell del 1966
 Tai-Pan – film di Daryl Duke del 1986
 Taipan! – videogioco per TRS-80 e Apple II del 1979
 Tai-Pan – videogioco per altri computer del 1987